Aschiphasmatidae är en familj av insekter. Aschiphasmatidae ingår i överfamiljen Aschiphasmatoidea, ordningen Phasmida, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aschiphasmatidae 96 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Aschiphasmatidae